Соліс () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Алонсо Соліс — костариканський футболіст
 Гільда Соліс — 25-й Міністр праці США
 Луїс Гільєрмо Соліс — 44-й президент Коста-Рики
 Маурісіо Соліс — костариканський футболіст
 Одланьєр Соліс Фонте — кубинський боксер, олімпійський чемпіон
 Хосе Соліс Фольч де Кардона — 4-й віце-король Нової Гранади
 Хуан Діас де Соліс — іспанський мореплавець та дослідник нових земель